Sant Ferran d'Aragó, bisbe de Caiazzo, sant venerat a Itàlia, però inexistent, originat a partir d'una confusió amb sant Ferran 
 Ferran d'Aragó i de Castella (Valencia, 1329 – Borriana, 1363), primer fill d'Alfons el Benigne i Elionor de Castella 
 Ferran d'Aragó (abat de Mont Aragón), germà del rei Pere el Catòlic
 Ferran I d'Aragó (Medina del Campo, 1380 – Igualada, 1416), rei a d'Aragó pel Compromís de Casp 
 Ferran d'Aragó o Ferran el Catòlic (Sos, Regne d'Aragó, 1452- Madrigalejo, Regne de Castella, 1516), rei d'Aragó, València, Mallorca, Sicília, Castella i Navarra i comte de Barcelona 
 Ferran d'Aragó, duc de Calàbria (Àndria, 1488 - València, 1550), duc de Calàbria i virrei de València, fill de Frederic III de Nàpols